В скандинавской мифологии у бога Хеймдалля было девять матерей:
 Гьяльп (),
 Грейп (),
 Ейстла (),
 Иргиафа (),
 Ульфрун (),
 Ангейя (),
 Имд (),
 Атла ()
 Ярнсакса ().
Согласно одной из теорий девять матерей Хеймдалля ассоциируют с девятью дочерьми Эгира и Ран.

Снорри Стурлусон в «Младшей Эдде» (Видение Гюльви, 27) пишет:

Аналогичный миф описан и в Хиндлулёд:

Ссылки 
 Bellows, Henry Adams (1923). The Poetic Edda. The American-Scandinavian Foundation.
 Dodds, Jeramy. Trans. 2014. The Poetic Edda. Coach House Book]. 
 Faulkes, Anthony (Trans.) (1995). Edda. Everyman’s Library. 
 Lindow, John (2002). Norse Mythology: A Guide to the Gods, Heroes, Rituals, and Beliefs. Oxford University Press. 
 Orchard, Andy (1997). Dictionary of Norse Myth and Legend. Cassell. 
 Simek, Rudolf (2007) translated by Angela Hall. Dictionary of Northern Mythology. D.S. Brewer 
 Thorpe, Benjamin (Trans.) (1866) The Elder Edda of Saemund Sigfusson. Norrœna Society.

Ётуны